De reis naar het westen, een 16e-eeuwse Chinese roman
Monkey: Journey to the West, een opera naar dit boek
Journey to the West (album), het soundtrackalbum van deze opera
Journey to the West (televisieserie), een Chinese tv-serie naar dit boek